Mesia kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Mesiá (ort i Grekland, Mellersta Makedonien), Nomós Kilkís, 
 Mesiá (ort i Grekland, Östra Makedonien och Thrakien), Nomós Kaválas,

Spanien 

 Mesia (ort i Spanien), Galicien, Provincia da Coruña, 
 Mesía, kommun, Galicien, Provincia da Coruña, 

Robotskapade Greklandförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar